Сосу́дистые расте́ния () — обширная клада растений, органы которых снабжены сосудисто-волокнистыми пучками. К этой группе относятся все высшие растения за исключением мохообразных.

Остальные растения, не имеющие сосудистых пучков, называются клеточными (). Это деление предложено Огюстеном Пирамом Декандолем в 1813 году. К сосудистым растениям относятся как высшие споровые (Папоротниковидные и Плауновидные), так и все семенные растения (Гинкговидные, Гнетовидные, Саговниковидные, Хвойные и Покрытосеменные). Отдельные группы сосудистых растений отличаются друг от друга особенностями диплоидных и гаплоидных фаз онтогенеза.

Классификация

См. также 
 Трёхбуквенные обозначения семейств сосудистых растений

Примечания

Литература

Ссылки 
 Renzaglia, KS. 2000
 Палеонтологи уточнили время и место появления сосудистых растений. «Элементы». 18.04.2009

Высшие растения